est la formule brute de plusieurs isomères.

 élémicine ou 3,4,5-triméthoxyallylbenzène, numéro CAS 
 asarone ou 1,2,4-triméthoxy-5-[prop-1-ényl]benzène, mélange des isomères E/Z
 α-asarone ou 1,2,4-triméthoxy-5-[(E)prop-1-ényl]benzène, numéro CAS 
 β-asarone ou 1,2,4-triméthoxy-5-[(Z)prop-1-ényl]benzène, numéro CAS